Ненад Зимонич и Даниэль Нестор — победители турнира. В финале серб и канадец переиграли прошлогодних чемпионов: братьев Брайанов.

Посев 
Все сеянные пары начинают турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (финал)
 ''' Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор (титул)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих (второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз ''(второй раунд)

<ol start="5">
  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул ''(четвертьфинал)
  Павел Визнер /  Мартин Дамм ''(четвертьфинал)
  Йонас Бьоркман /  Кевин Ульетт ''(второй раунд)
  Уэсли Муди /  Пол Хенли ''(второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Германии по теннису среди мужчин 2008